Dobrosin – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac

 Dobrosin – wieś na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Dobrosin – stacja kolejowa w miejscowości Dobrosin, w rejonie żółkiewskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 Dobrosin (gmina) – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1941–1944 pod okupacją niemiecką w Polsce